Dağlıca ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Dağlıca (Afşin), Ortschaft im Landkreis Afşin der türkischen Provinz Kahramanmaraş
 Dağlıca (Beşikdüzü), Ortschaft im Landkreis Beşikdüzü der türkischen Provinz Trabzon
 Dağlıca (Ereğli), Ortschaft im Landkreis Ereğli der türkischen Provinz Zonguldak
 Dağlıca (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana
 Dağlıca (Tutak), Ortschaft im Landkreis Tutak der türkischen Provinz Ağrı
 Dağlıca (Yüksekova), Ortschaft im Landkreis Yüksekova der türkischen Provinz Hakkâri